Die Ewige Tabelle der K3 League Basic ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der ehemaligen K3 League Basic zwischen 2017 und 2019. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 19 Mannschaften, die insgesamt in der Liga aktiv waren, haben nur 3 Mannschaften (Goyang Citizen FC, Pyeongchang FC & Seoul United FC) an allen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den 8 Viertligisten 4 Drittligisten, sowie 3 aufgelöste Vereine.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielten in der letzten Spielzeit 2019 in der K3 League Basic. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der K3 League Basic gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2018–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2018–2019
 || data-sort-value="3" | Ausgetreten || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017, 2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2019
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2019
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2018
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017–2019

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K3 League Basic gezeigt.

Ewige Tabelle der K3 League Basic
K3 League Basic